Никита Акинфиевич Демидов ( — ) — русский промышленник из рода Демидовых. Крупный землевладелец, владелец и строитель усадьбы Петровское-Княжищево, также владелец подмосковной усадьбы Алмазово. Младший сын Акинфия Демидова (третий сын от второго брака). Владел Нижнетагильскими заводами на Урале; основал Нижне-Салдинский (1760) и Верхне-Салдинский (1778) заводы.

Биография 

Родился 8 (19) сентября 1724 года на берегу реки Чусовой во время пути его родителей из Тулы в Сибирь. С юности проявил интерес к семейному делу и уже в 19 лет обладал недюжинной деловой хваткой и необходимыми знаниями в области горного дела и металлургии.

Полученные по наследству заводы, в отличие от брата Прокофия, Никита не только не растерял, но и приумножил, построив три новых. В целом его предпринимательская деятельность была весьма успешной: суммарная производительность принадлежавших ему заводов превышала выпуск чугуна и железа на всех заводах его отца до их раздела наследниками.

Демидов любил заниматься науками и покровительствовал ученым и художникам; он находился в дружеской переписке с Вольтером. В 1779 году учредил при Академии художеств премию-медаль «за успехи в механике».

Первым из Демидовых начал собирать коллекцию художественных и исторических ценностей. Во время путешествия по Европе (1771—1773) посещал мастерские художников и покупал понравившиеся ему картины. Серию полотен по его заказу пишет Жан Батист Грез, а живущий в Париже шведский живописец Александр Рослин — портреты Никиты Акинфиевича и его супруги. У французского скульптора Клода Мишеля Демидов заказал надгробие, которое в договоре фигурировало как мавзолей. Демидов постоянно содержал комиссионера, который доставлял из-за границы предметы живописи, статуи, редкие растения, вина.

Во время путешествия по Европе секретарь Демидова записывал происходившее в поездке. В 1786 году эти дневники были изданы.

Большие суммы тратил на обучение молодых дарований. Немало крепостных художников по его указанию было направлено на учёбу в Москву и в Петербург, в Императорскую Академию художеств, и за границу. Во время постройки каменного здания московского Университета выделил 5500 листов железа для кровли и 800 пудов железа для стен. Меценатская деятельность Демидова была высоко оценена современниками: он был избран почётным членом Санкт-Петербургской Академии Художеств и Вольно-экономического общества. Получил орден Святого Станислава.

Великий князь Пётр Феодорович, будучи наследником престола, неоднократно занимал у Демидова деньги и пожаловал ему Анненскую ленту с тем, чтобы он «возложил оную на себя по кончине императрицы Елизаветы Петровны». Вскоре по восшествии на престол Петра III Демидов потерял расположение к себе государя и был лишён пожалованного ему ордена, но Екатерина II возвратила ему орден св. Анны, вместе с тем произвела в чин статского советника, но запретила употреблять его на службу без именного указа, чтобы он мог заниматься исключительно заводским делом, важным для государства.

Как помещик и заводчик Демидов отличался крутым нравом и даже жестокостью.

Умер Демидов 7 мая 1787 года. Похоронен при своей усадебной церкви в селе Петровском.

Семья 

Первой женой Демидова с 1748 года была Наталья Яковлевна Евреинова (1732—1756), дочь вице-президента коммерц-коллегии Я. М. Евреинова; их дети, сын Акинфий (15.03.1751—20.07.1752) и дочь Елизавета умерли во младенчестве.

Второй брак его с Марией Сверчковой был бесплодным.

Третьей женой Демидова стала Александра Евтихиевна (1745—21.04.1778), дочь купца Евтихия Ивановича Сафонова (ум. 1773).
Она была слабого здоровья и страдала «жестокими припадками»; медики использовали множество способов лечения, но без успеха, и напоследок посоветовали, что единственное средство исцеления это поехать к водам. В результате 17 марта 1771 года Демидовы отправились из Санкт-Петербурга путешествовать в чужие края на два года.

Будучи за границей, путешественники постарались увековечить свои изображения: в Париже известный портретист Александр Рослин в январе 1772 года написал портрет Александры Евтихиевны. Он же написал и Никиту Акинфиевича. Кроме того, в ноябре 1772 года были начаты мраморные бюсты супругов Демидовых русским пансионером Федотом Ивановичем Шубиным, и чтобы более иметь время работать, он переехал к ним жить.

Проехав Германию и осмотрев всё попутно, Демидовы в Лейдене поспешили обратиться к знаменитому профессору Гоубиусу, который предписал целую систему лечения, между прочим, прописав «пить ишачье (ослиное) молоко для наведения тела» и капли «для утверждения нервов» и для избегания «прежестокой истерики».

Лечение принесло быстрые успехи: уже в январе 1772 года Александра Демидова почувствовала себя беременной и 26 сентября в Париже родила дочь. Демидовы объехали, кроме Германии и Франции, Англию и Италию и в ноябре 1773 года возвратились в Россию. Александра Евтихиевна была уже вторично беременна и, не успев доехать до Санкт-Петербурга, 9 ноября родила сына. Дети:
 Екатерина (1772—1832), жена генерала от инфантерии Сергея Лаврентьевича Львова (1740—1812).
 Николай (1773—1828), был женат на баронессе Е. А. Строгановой (1779—1818).
 Мария (1776—1847), кавалерственная дама, была женой обер-гофмейстера Дмитрия Николаевича Дурново (1769—1834)

Примечания

Литература 
 Чумаков В. Ю. Демидовы. Пять поколений металлургов России. — М.: ЗАО «Бизнеском». — 2011. — 272 с. — (серия «Великие российские предприниматели», том 2) — ISBN 978-5-91663-088-6

Ссылки 
 Никита Акинфиевич Демидов (1724—1789) / Международный Демидовский фонд
 

Родившиеся в 1724 году
Умершие в 1789 году
Меценаты Российской империи
Никита Акинфиевич
Почётные члены Императорской Академии художеств